Zaryan ist der Familienname folgender Personen:

 Aga Zaryan (* 1976, als Agnieszka Skrzypek), polnische Jazzsängerin
 Vahram Zaryan, französischer Schauspieler, Pantomime, Performance-Künstler, Theaterregisseur und Choreograf